Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Западной Сахары (Северная Африка). В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 58 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 5 находятся под угрозой исчезновения, 3 являются уязвимыми, 2 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Западная Сахара
Западная Сахара